Иттер () — река в Северном Рейне — Вестфалии, правый приток Рейна у Дюссельдорфа. Предполагается, что название происходит от латинского слова «Itera» (Вода с высоты). Протяжённость от истока до устья 20 км. Длина реки — 20,1 км. Площадь водосборного бассейна — 36,245 км².

Источники питания 
Основная масса воды поступает в предгорья «Горной земли» (Bergisches Land, откуда начинается Иттер), с ливневыми дождями, приходящими из акватории Северного моря. Дождевое питание и подземные воды являются главными источниками питания реки. Незначительную роль играет снеговое питание, в последние годы отсутствующее как таковое.

Иттер можно разделить на три участка:
 — верхний Иттер, на котором происходит формирование русла и долины;
 — средний Иттер, его основную часть в пределах низкогорного и холмистого рельефа;
 — нижний Иттер, или устьевая часть в пределах плоской долины Нижнего Рейна.

Верхний Иттер 
Протяжённость участка примерно 2 километра. Речка начинается с небольшого родничка, пробивающегося в балке южнее находящейся в частной собственности виллы «Дом Грюневальд» (Haus Grünewald), расположенной между Фовинкелем (Vohwinkel) (административный район города Вупперталь) и районом города Золинген, называемым Грефрат (Gräfrath). Источник был когда-то выложен кирпичной кладкой, но со временем она обветшала и в последние годы не обновлялась.

Ручеёк перед Грефратом убран в трубу и под Грефратом Иттер протекает под землёй, в том числе через центр посёлка. Только за его пределами, чуть западнее стыковки земельной дороги номер 357 и федеральной дороги номер 224 он вновь выходит на поверхность земли.

Верхний Иттер не имеет никакого хозяйственного значения, но важен как природоохранный объект. Вся балка, покрытая лесом, имеет охраняемый статус. Туристам попасть к роднику затруднительно из-за закрытости и огороженности территории.

Достопримечательности:
 исток Иттера;
 историческая центральная часть посёлка Грефрат.

Средний Иттер 
Длина реки — 10 километров. Начинается от хутора Бандес-Мюле (Bandes-mühle) у Грефраты и заканчивается у плотины под Шёнхолцем (Schönholz) на входе в город Хильден. Наиболее интересная и красивая часть реки со множеством достопримечательностей и охраняемых природных территорий. Ручей на этом участке превращается в небольшую речку и имеет полугорный характер. В нескольких местах он перекрыт искусственными сооружениями, имеющими эстетический и водорегулирующий характер. Преобладающая часть территории — граница между городами Золинген и Хан.

Достопримечательности (по порядку сверху вниз по течению):
 Бандесмюле (Bandesmühle);
 Хаммеркоттен (Hammerkotten);
 Кратцкоттен (Kratzkotten);
 Баускоттен (Bauskotten);
 Баусмюле (Bausmühle);
 Цилескоттен (Zieleskotten);
 Линдерскоттен (Linderskotten);
 Нойенкоттен (Neuenkotten);
 Фольксгартен/Мерхенвальд (Volksgarten/Märchenswald);

Нижний Иттер 
Длина реки — 8 км. Этот участок реки имеет равнинный характер со значительными уклонами русла. До примерно центра Хильдена русло имеет естественное, а за Хильденом — искусственное происхождение. В Бенрат (административный район Дюссельдорфа) Иттер входит под мостом улицы Ам Буххольцер Буш. В этом районе берега Иттера облицованы отделочным камнем. Здесь он орошает территорию дворца и парка Бенрат. Впадает Иттер в Старый Рейн, бывший когда-то главным руслом Рейна.

Топографические карты 
 Wuppertal-Elberfeld. Масштаб 1:25 000, 15-е издание, Бонн, 1999 год. ISB N 3-89439-174-X
 Solingen. Масштаб 1:25 000, 16-е издание, Бонн, 2000 год. ISB N 3-89439-190-1
 Hilden. Масштаб 1:25 000, 17-е издание, Бонн, 2000 год. ISB N 3-89439-189-8

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Притоки Рейна
Реки Северного Рейна-Вестфалии